Чемпионат России по женской борьбе 2022 года прошёл 3—4 июня в Наро-Фоминске (Московская область).

Медалистки

Примечания

Ссылки 
 
 Протокол чемпионата

Чемпионаты России в 2022 году
Июнь 2022 года в России
2022 год в борьбе
Спортивные соревнования в Московской области
Чемпионаты России по женской борьбе
2022 год в Московской области